Dassari, commune rurale située dans le département de Manni de la province de la Gnagna dans la région de l'Est au Burkina Faso;
 Dassari, arrondissement de la commune de Matéri dans le département de l'Atacora au Bénin.